Сембоку (Акіта)
Повіт Сембоку
Повіт Сембоку (Акіта)
Повіт Сембоку (Осака)